El término jibia hace referencia a algunos moluscos cefalópodos tales como:
 Diferentes especies del orden Sepiida
 Jibia gigante (Dosidicus gigas)